Aboncourt (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Aboncourt (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia